Проги́н (, ; ) — дія і стан:

В геології 
 1) Загальний термін для означення від'ємних (опущених, ввігнутих) лінійних структур. Прогини виповнюються осадовими, осадово-вулканічними або вулканічними товщами. Розрізняють багато різновидів П.: відновлені, орогенні, платформні, геосинклінальні, компенсовані і некомпесовані і т. д.
 2) Полога структурна депресія, яка супроводжує вал на платформі.

 Окремі різновиди прогинів

ПРОГИН ВІДНОВЛЕНИЙ — зона опускання, яка означилася у кінці попереднього геотектонічного циклу. На тлі загальних піднять чи опускань ця зона на деякий час перестає існувати як самостійний тектонічний елемент, а потім знову відновлюється у попередніх межах і з попередніми тенденціями опускання. Приклади: Араратський і Нахічеванський прогини.

ПРОГИН КОМПЕНСОВАНИЙ — ділянка земної кори, в якій швидкість осадонакопичення відповідає прогинанню.

ПРОГИН НЕКОМПЕНСОВАНИЙ — ділянка земної кори, в якій швидкість прогинання суттєво випереджає швидкість осадонакопичення.

В техніці 
 Прогин () — вертикальне переміщення точки, що лежить на осі балки (арки, рами тощо) або на серединній поверхні оболонки (пластини), через деформацію, спричинену різними зовнішніми чинниками.

Див. також 
 міжгірний прогин,
 тектонічний прогин,
 крайовий прогин,
 перикратон.

Література

Посилання 
 «Прогин» в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 8, С. 149.

Геологія